Слава — широкая известность, популярность, также высокая репутация; в переносном смысле — восхваление («воздание славы»).

Также может означать:
 Слава Господня — богословское понятие.
 Слава — южно-славянский народно-православный праздник.
 «Слава» — в каббале одна из 10 сефирот.

Имена 
 Слава  — уменьшительная (гипокористическая) форма мужских и женских двухосновных имён с компонентом [слав]: мужских Бронислав, Владислав, Вячеслав, Мирослав, Мстислав, Святослав, Славомир, Станислав, Радослав (Радислав), , Ярослав, Чеслав, Доброслав, Венцеслав, Велислав, и к ним парных женских Бронислава, Мирослава, Станислава, Ярослава и другие.
 Слава — сценический псевдоним российской поп-певицы Анастасии Сланевской.
 Слава (Slava) — артистический мононим американского музыканта Славы Баласанова.

Топонимы 
 Белоруссия
 Слава — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.

 Польша
 Слава — город.
 
 Россия
 Слава — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Слава — село в Мазановском районе Амурской области.
 Слава — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Слава — деревня в Москаленском районе Омской области, упразднена в 1972 году.
 Слава — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Слава — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

 Украина
 Слава — село в Сновском районе Черниговской области.

Корабли 
 «Слава» — эскадренный броненосец Российской империи (1903—1917).
 «Слава» — название советского легкого крейсера «Молотов» после 1957 года.
 «Слава» — название советского российского ракетного крейсера «Москва» до 1996 года.
 «Слава» — одно из названий типа советских ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант».
 «Слава» — китобойная база и флотилия.
 «Слава» — подводная лодка военно-морского флота Болгарии

Фильмы 
 «Слава» () — американский фильм 1980 года Алана Паркера.
 «Слава» () — американский фильм 1989 года Эдварда Цвика.
 «Слава» () — американский фильм 2009 года Кевина Танчароена.

Телесериалы 
 «Слава» () — американский телесериал 1982—1987 годов.
 «Слава» — российский биографический многосерийный телевизионный художественный фильм 2015 года режиссёра Антона Азарова о судьбе знаменитого советского хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Прочее 
 «Слава» — название и торговая марка Второго Московского часового завода.
 «Слава» — команда по регби из Москвы.
 «Слава» — российская национальная спортивная премия.
 Слава — крохотный ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 

 
 Славск
 
 
 
 Слава КПСС
 Слава Мэрлоу

Примечания